Ралли Монте-Карло 1976 года (официально Rallye Automobile de Monte-Carlo 1976) - первый этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 17 по 24 января. Это 44-е Ралли Монте-Карло в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном асфальтово-снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 530,5 км и была разделена на 23 спецучастка. На старт вышло 148 экипажей и 48 добралось до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1976 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1976 году